

Населені пункти та їхні частини
 Лонка — село в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лонка — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Лонка — село в гміні Зембовіце Олеського повіту Опольського воєводства
 Лонка — село в гміні Тшебовнісько Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лонка — село в гміні Пщина Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Лонка — частина села Чапле-Мале в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Лонка — частина села Ніздрець (Нозджець) у гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лонка — частина села Любатова в гміні Івонич-Здруй Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Лонка — частина села Глідно (Глудно) в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лонка — частина села Стара Весь у гміні Вілямовіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Лонка — частина села Рацимеж у гміні Степниця Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Лонка — осада в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки